Hauteville, település Franciaországban, Aisne megyében
Hauteville, település Franciaországban, Ardennes megyében
Hauteville, település Franciaországban, Marne megyében
Hauteville, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Hauteville, település Franciaországban, Savoie megyében
Hauteville-sur-Fier, település Franciaországban, Haute-Savoie megyében
Hauteville-sur-Mer, település Franciaországban, Manche megyében
Hauteville-la-Guichard, település Franciaországban, Manche megyében
Hauteville-lès-Dijon, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében